Skorno (Šmartno ob Paki), een plaats in de Sloveense gemeente Šmartno ob Paki
 Skorno pri Šoštanju, een plaats in de Sloveense gemeente Šoštanj